Goldenes Horn ist eine Bezeichnung für

 eine Bucht am Bosporus in der Türkei, siehe Goldenes Horn (Türkei)
 einen berühmten Strand in Kroatien, siehe Goldenes Horn (Kroatien)
 die Hafenbucht von Wladiwostok (Russland)

 Siehe auch
 Golden Horn: Von Venedig nach Konstantinopel, ein Brettspiel von Leo Colovini
 Goldenes Kap